Bayerwald ist die Bezeichnung für:

Bayerischer Wald, Mittelgebirge an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien
Bayerwald (Kreuth), ein Weiler in der Gemeinde Kreuth am Tegernsee, Landkreis Miesbach (Bayern)